Situé dans un parc de verdure, sur le territoire d'Alexain, le château de la Marie a remplacé une demeure détruite par un incendie. Il fut reconstruit vers 1825 et agrandi sur les plans de M. Delarue en 1826. Il présente un corps de logis mansardé et flanqué de deux pavillons surbaissés. L'ensemble se dresse à proximité d'une chapelle néo-gothique. Ce sanctuaire conserve, au-dessus d'un de ses vitraux, le souvenir de la légende de Notre-Dame à l'Essaim.

Histoire 
Mentionné en 1577, son fief mouvait de Mayenne. Il fut la propriété de Jean de Brée  en 1422. 

II échut à Guillaume L'Enfant  à la suite de son mariage avec Isabeau de Brée. En unissant sa destinée à celle de René Le Cornu, seigneur du Plessis de Cosmes, le 14 mai 1648, Anne L'Enfant apporta la Marie à la  famille Le Cornu. 

Epoux de Jacquine de La Dufferie,  Jean Le Cornu se titrait de seigneur de la Marie entre 1600 et 1628. Son petit neveu, Gilles de Baglion de La Dufferie, lui succéda. 

Quant à Catherine-Françoise de Baglion de la Dufferie, épouse de Gilles de Trois-Varlets de Vallory, elle habitait le château en 1692. 

Colonel des grenadiers du roi,  Charles-Marie-Camille du Plessis d'Argentré y mourut le 28 décembre 1772. 

La demeure devint ensuite la propriété du Comte Thibault de Robien, colonel des Hussards puis elle subit une occupation militaire en 1871.

Le 14 juillet 1875, une belle fête inaugura la grotte de Notre-Dame de Lourdes de la Marie, une grotte qui s'ouvre dans le flanc de la roche, au fond de l'étroite vallée creusée par l'Anxure sur la rive gauche de la rivière.

"La Marie" passa ensuite par alliance à la famille de Farcy de la Villedubois puis aux Rorthays.

Source 

Marie